't Brookerveld is een buurtschap in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

De buurtschap ligt direct ten zuidwesten van Hout-Blerick en is in de tweede helft van de 20e eeuw aangelegd als woonwijk. Het gebied wordt gekenmerkt door een sterk landelijk karakter. Verdere woningbouw is niet toegestaan omdat het anders de zichtlijn van het beschermde dorpsgezicht van Hout-Blerick zou aantasten.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)